UCI свјетски куп је такмичење у Свјетском купу у бициклизму, које организује Свјетска бициклистичка унија.

 Свјетски друмски куп UCI (1999–2004)
 Свјетски друмски куп UCI за жене (1998–2015)
 Свјетски куп UCI у брдском бициклизму
 Свјетски куп UCI у бициклизму на писти
 Свјетски куп UCI у циклокросу
 BMX свјетски куп UCI
 Свјетски куп UCI у дворани
 Свјетски куп UCI у сајкл балу
 Свјетски куп UCI у парабициклизму

 
Свјетска бициклистичка унија
Серије у бициклизму
Светски купови
Вишезначни индекси